

Geografia
 Kalt – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone
 Dieter Kalt – ex hockeista su ghiaccio austriaco
 Hans Kalt – canottiere svizzero
 Josef Kalt – canottiere svizzero
 Philippe Kalt – ex arbitro di calcio francese